Julian Schmutz, né le  à Berne, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2009-2010||CP Berne U20||Juniors Élites A||3||1||0||1||2||-||-||-||-||-
|-
|2010-2011||CP Berne U20||Juniors Élites A||28||14||9||23||42||1||0||0||0||0
|-
|2011-2012||CP Berne U20||Juniors Élites A||38||36||29||65||71||4||2||2||4||8
|-
|2011-2012||CP Berne||LNA||3||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|2012-2013||CP Berne||LNA||5||0||0||0||0||4||0||0||0||0
|-
|2012-2013||CP Berne U20||Juniors Élites A||35||21||26||47||72||11||7||5||12||6
|-
|2013-2014||CP Berne||LNA||3||0||0||0||0||1||0||0||0||2
|-
|2013-2014||CP Berne U20||Juniors Élites A||4||4||4||8||4||9||10||2||12||16
|-
|2013-2014||HC Bâle||LNB||37||7||7||14||34||5||1||1||2||2
|-
|2014-2015||HC Viège||LNB||40||21||12||33||20||4||2||2||4||8
|-
|2015-2016||HC Viège||LNA||45||21||34||55||81||7||1||3||4||18
|-
|2015-2016||HC Bienne||LNA||-||-||-||-||-||11||3||1||4||18
|-
|2016-2017||HC Bienne||LNA||48||15||14||29||30||4||0||1||1||8
|-
|2017-2018||HC Bienne ||LNA||50 || 7 || 11 || 18 || 34 || 12 || 0 || 2 || 2 || 12 
|-
|2018-2019||HC Bienne||LNA||46 || 2 || 7 || 9 || 46 || 10 || 1 || 1 || 2 || 28 	
|-
|2019-2020||SC Langnau Tigers ||LNA||49||11||10||21||30||-||-||-||-||-
|-
|2020-2021|| SC Langnau Tigers ||LNA||52||7||11||18||42||-||-||-||-||-
|-
| 2021-2022|| HC Davos || LNA ||  || 

|2011|| Suisse -18 ans||CM -18 ans||6||0||0||0||2|| place
|-
|2012|| Suisse -18 ans||CM -18 ans||6||1||0||1||41|| place
|-
|2014|| Suisse -20 ans||CM -20 ans||5||0||0||0||2|| place
|-
|2015||HC Viège||Coupe de Suisse||3||2||3||5||2||Quart-de-finale
|-
|2016||HC Viège||Coupe de Suisse||3||0||0||0||0||Quart-de-finale
|-
|2017||SC Langnau Tigers ||Coupe de Suisse||1||1||0||1||0||Huitième-de-finale

Palmarès
Champion de Suisse avec le CP Berne en 2013

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en janvier 1994
Naissance à Berne
Attaquant de hockey sur glace
Joueur suisse de hockey sur glace
Sportif bernois
Joueur du CP Berne
Joueur du HC Bâle
Joueur du HC Viège
Joueur du HC Bienne
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du HC Davos